Cheney puede referirse a:

 Cheney, comuna francesa en el departamento de Yonne.
 Cheney, población de los Estados Unidos en el estado de Kansas.
 Cheney, población de los Estados Unidos en el estado de Washington.